De Peugeot 607 is een hogere middenklasser van het Franse automerk Peugeot. De 607 volgde in 1999 de 605 op. In 2011 is de 607 net als de 407 opgevolgd door de 508.

Peugeot 607 Paladine 
Voor president Nicolas Sarkozy werd door carrosseriebouwer Heuliez een speciale uitvoering van de 607 gemaakt, de Paladine. Dit is een verlengde versie met een landauletcarrosserie. Het dak boven de achterste zitplaatsen kon wegklappen in de kofferbak, waardoor de president goed zichtbaar was tijdens parades.

Motoren

Benzine motoren

Diesel motoren

Tijdlijn modellen van Peugeot

Afbeeldingen 

607
Hogere middenklasse